Curtis Bernhardt (1899-1981), réalisateur américain d'origine allemande ;
 David Bernhardt (né en 1969), lobbyiste et homme politique américain ;
 Denise Bernhardt (1942- ), poétesse française ;
 Jean Bernhardt (1927-2000), philosophe français, spécialiste de Thomas Hobbes ;
 Lysiane Bernhardt (1896-1977), actrice et, sous le pseudonyme de M.-T. Bernard, femme de lettres française, auteur de roman policier ;
 Martin Bernhardt (1844-1915), neurologue et neuropathologiste allemand ;
 Otto Bernhardt (1942-2021), homme politique allemand ;
 Rudolf Bernhardt (1925-2021), juriste allemand ;
 Sarah Bernhardt (1844-1923), comédienne de théâtre française.
Egalement
 Bernhardt,  cratère d'impact sur la surface de Vénus, nommé en référence à Sarah Bernhardt

Homonymie de patronyme